Markham puede referirse a:

Lugares 
Canadá
 Markham, ciudad en Ontario.
 Markham (Caerphilly), Gales

Estados Unidos
 Markham Regional Arboretum, Concord, California.
 Markham (Illinois), ciudad en el condado de Cook, Illinois.
 Distrito electoral de Markham (Illinois).
 Markham (Texas), lugar designado por el censo en el condado de Matagorda, Texas.
 Markham (Washington), lugar designado por el censo en el condado de Grays Harbor, Washington.

Papúa Nueva Guinea
 Valle de Markham, área geográfica en Papúa Nueva Guinea.

Perú
 El Colegio Markham, en Lima.

Personas 

 Beryl Markham, aviadora, aventurera y entrenadora de caballos keniana.
 Clements R. Markham, explorador , botánico, escritor, y geógrafo británico.
 Richard Markham, botánico y pteridólogo británico.
 Robert Markham, seudónimo creado por Glidrose Publications a mediados de 1960.
 Peter Markham Scott, ornitólogo, conservacionista y pintor británico.